Barrio Aeropuerto puede referirse a:

 Barrio de Aeropuerto, barrio de Barajas, Madrid, España;
 Barrio Militar - Aeropuerto, barrio de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina;
 Barrio Aeropuerto, barrio de la ciudad de Santiago del Estero, Argentina;
 Barrio Aeropuerto, localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina;
 Barrio Aeropuerto, barrio de Cúcuta, Colombia.